Корильяно () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Корильяно, Джон (род. 1938) — американский композитор, музыкальный педагог.
 Корильяно, Джон (старший) (1901—1975) — американский скрипач итальянского происхождения.

Другое 
 Замок Корильяно — итальянский средневековый замок в городе Корильяно Калабро, провинция Козенца, регион Калабрия.

См. также 
 Корильяно-Калабро — город в Италии, располагается в регионе Калабрия, подчиняется административному центру Козенца.